Karpow–Kortschnoi steht für Schachwettkämpfe zwischen Anatoli Karpow und Viktor Kortschnoi, darunter:

 Schachweltmeisterschaft 1978
 Schachweltmeisterschaft 1981